

Patronymie
 Arne Beurling (1905-1986) était un mathématicien suédois.
 George Beurling (1921-1948) est un pilote de l'air canadien.
 Pehr Johan Beurling (1800-1866) était un botaniste suédois.

Toponymes

 Rivière Beurling est un affluent de la rivière Caniapiscau (bassin hydrographique de la baie d'Ungava, coulant dans le territoire non organisé de la rivière-Koksoak, dans le Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.